Die Spanish International 2010 im Badminton fanden vom 20. bis zum 23. Mai 2010 im Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch in der Paseo Imperial 18 in Madrid statt. Es war die 31. Auflage des Turniers.

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website
 badminton.de

2010
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Madrid
BE Circuit 2010/11